

События 
 алгебра становится самостоятельной наукой (аль-Хорезми)
 25 декабря - Во время рождественской службы в храме Святой Софии убит византийский император Лев V Армянин
 Викинги появились у побережья Фландрии, затем в устье Сены, но им дали отпор.

Родились 
 Родри ап Мервин

Скончались 
 Лев V Армянин

 Хишан ибн ал-Калби, арабский географ и филолог.

Примечания

См. также